Praxidike ist der Name:

 Eines Jupitermondes, siehe Praxidike (Mond).
 Einer Gestalt aus der griechischen Mythologie, siehe Praxidike (Mythologie).